Siège d'Aire-sur-la-Lys ou Sièges d'Aire-sur-la-Lys peut désigner plusieurs combats tout au long de l'histoire de ladite ville :
 Siège d'Aire-sur-la-Lys (1127) ;
 Siège d'Aire-sur-la-Lys (1214) ;
 Siège d'Aire-sur-la-Lys (1347) ;
 Siège d'Aire-sur-la-Lys (1482) ;
 Sièges d'Aire-sur-la-Lys (1641) d'abord par les Français puis les Espagnols ;
 Siège d'Aire-sur-la-Lys (1676) ;
 Siège d'Aire-sur-la-Lys (1710).

Bataille d'Aire-sur-la-Lys peut faire référence à deux affrontements de la Seconde Guerre mondiale :
 Bataille d'Aire-sur-la-Lys (1940), l'invasion de la ville par les troupes allemandes ;
 Libération d'Aire-sur-la-Lys, la libération de la ville par les troupes polonaises.

Aire-sur-la-Lys